Gerald »Gerry« Ashmore, britanski dirkač Formule 1, * 25. julij 1936, West Bromwich, Staffordshire, Anglija, Združeno kraljestvo, † 25. avgust 2021

Življenjepis 
Ashmore je upokojeni britanski dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1961, ko je nastopil na treh dirkah, uvrstitev pa dosegel le na dirki za Veliko nagrado Nemčije, kjer je bil šestnajsti. Zadnjič je v Formuli 1 nastopil na dirki za Veliko nagrado Italije v naslednji sezoni 1962, kjer se mu ni uspelo kvalificirati na dirko.

Popolni rezultati Formule 1

Prvenstvene dirke
(legenda)

Neprvenstvene dirke

Sklici 

Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1